Ранчо ла Росита има више значења:

 Ранчо ла Росита (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Росита (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику